Die dänische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Dänemark im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem dänischen Fußballverband unterstellt und wird seit Januar 2018 von Lars Søndergaard trainiert. Im internationalen Vergleich gehört die dänische Auswahl zu den 15 stärksten Nationalmannschaften. Nach vier Siegen sowie vier zweiten Plätzen bei den Nordischen Meisterschaften zwischen 1974 und 1982 und fünf zweiten Plätzen beim Algarve-Cup, konnte die Mannschaft 2017 mit dem EM-Finale erstmals das Finale eines großen Turnieres erreichen, verlor dieses aber gegen die Niederlande.

Im März 2007 und 2009 sowie im Juni 2009 erreichte Dänemark mit Platz 6 die beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. Im Juni 2016 wurde mit Platz 20 die schlechteste Platzierung seit Einführung der Rangliste belegt.

Vorgeschichte 
Bereits 1969 nahm eine dänische Mannschaft an der „Coppa Europa per Nazioni“ in Italien teil, wo sie das Endspiel erreichte und mit 1:3 gegen Italien verlor. 1970 konnten die Däninnen sich im Endspiel der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaft revanchieren und wurden erster inoffizieller Frauen-Fußballweltmeister. Bei der 2. inoffiziellen Weltmeisterschaft 1971 in Mexiko erreichte die dänische Mannschaft wieder das Finale, wo sie vor 110.000 Zuschauern, der bis dato höchsten Zuschauerzahl bei einem Frauenfußballspiel, mit 3:0 gegen Mexiko gewann. Dabei erzielte die 15-jährige Susanne Augustesen alle drei Tore. Augustesen wurde 2016 und die Mannschaft 2019 in die Hall of Fame des dänischen Fußballs aufgenommen. Erst fast drei Jahre später, am 27. Juli 1974 folgte dann das erste von der DBU und der FIFA anerkannte Länderspiel.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Nordische Meisterschaft

Algarve-Cup und andere Turniere 
Die Nationalmannschaft nahm an allen bisherigen Austragungen des Algarve-Cups teil, an dem alljährlich nahezu alle der besten Frauen-Nationalmannschaften teilnehmen. Sie erreichte fünfmal das Finale, konnte aber noch nie gewinnen. Als 2023 das Turnier ausfiel, da Gastgeber Portugal am interkontinentalen WM-Play-Off-Turnier teilnahm und sich da für die WM 2023 qualifizierte, nahm Dänemark am Tournoi de France teil.

Rekordspielerinnen 
Stand: 21. Februar 2023 (nach dem Spiel gegen Uruguay)

Meiste Tore 
Bisher haben 13 Spielerinnen mindestens 20 Tore erzielt. Zuletzt erreichte Stine Larsen diese Marke, als sie am 26. Oktober 2021 	beim 5:1-Sieg gegen Montenegro in der Qualifikation für die WM 2023 zwei Tore erzielte.

Bisherige Nationaltrainer

Spiele gegen Frauenfußball-Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus dänischer Sicht

Deutschland

Schweiz

Österreich 
Dänemark traf erstmals in der Qualifikation zur EM 2013 auf die österreichische Auswahl.

Kader 
Siehe auch: Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022/Dänemark#Kader

Die Liste enthält die Spielerinnen, die für das Tournoi de France nominiert wurden.

Zudem wurden 2021 und 2022 folgende Spielerinnen eingesetzt oder nominiert.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der dänischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Dänische Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Verbandes (englisch)
 Dänemark auf der FIFA-Homepage

Danemark
 
Fussball Frauen
Frauensport im Königreich Dänemark